Srpsko Sarajevo kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Lukavica (ort), Republika Srpska, 
 Istočni Stari Grad, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar